

Cinéma et télévision 
  est un film américain réalisé par Peter Wittman en 1981.
 Play Dead est un film américain réalisé par Gary Whitson en 1998.
 Play Dead est un film américain réalisé par Jeff Jenkins en 2001.
 Play Dead est un film américain réalisé par Jason Wiles en 2008.

Musique 
 Play Dead est un groupe de rock britannique ;
 Play Dead est un album du groupe Astrid sorti en 2001 ;
 Play Dead est une chanson de la chanseuse islandaise Björk dans son album Debut sorti en 1993.